Ыб — село в Сыктывдинском районе Республики Коми. 

Население —  человек. Центр сельской администрации. Расстояние от районного центра села Выльгорт — 36 км. Сообщение с другими населёнными пунктами осуществляется автомобильным транспортом. Расположено на левом берегу реки Сысола.

История 
Местная легенда рассказывает, что в 1383 году просветитель зырян Стефан Пермский плыл в Вотчу (где началось строительство монастырской церкви), когда решил остановиться для проповеди на Ыбских холмах. Лодка (по другой версии, миссионер плыл на большом камне) Стефана стала приставать к берегу, но высыпавшее на берег население Ыба закидало миссионера камнями и оттолкнуло лодку баграми, так и не дав высадиться на берег. В наказание Стефан Пермский прозвал местечко «Худой деревней» (сейчас это ыбская деревенька Худой-грезд, в котором большая часть жителей носит фамилию Худоевы).

По другой версии, Стефан поднялся на своей лодке от Сысолы по ручью Кунгыршор до ыбского холма Чойпон (Кубримыльк) и с его вершины начал христианскую проповедь (сегодня даже утверждают, что он предрекал появление на этом холме ныне строящегося православного женского монастыря), но население опять закидало миссионера камнями и, отказав в приюте, прогнало вон. В отместку Стефан Пермский обозвал ыбское население «худым», проклял посевы на ыбских полях и предрёк, что деревня будет всегда очень маленькой, а мужчины вымрут.

Через 500 лет в знак покаяния местные жители принесли крестным ходом из села Вотча икону святителя Стефана, отслужили на холме Кубримыльк (Чойпон) молебен и в один день, 8 мая 1896 года, поставили здесь деревянную часовню в честь Стефана Пермского. С этого времени крестные ходы с чудотворной иконой стали традиционными, а деревня же с того момента поменяла своё название, сегодня её именуют Степановкой.

Была часовня перенасыщена деталями: обильная декоративная резьба вдоль карнизов, пышные обрамления тесно сдвинутых окон, резные столбы у входа, невысокий шатер над храмовой частью, покрытый крупным лемехом.

Село известно с 1586 года. «Сотная с писцовых книг 1586 г. И. Г. Огарева и подьячего Ф. Юрьева на Сысольскую волость» является первым письменным источником по истории Ыба. Согласно ей, в 1586 году в Ыбе имелось два погоста — Иб Большой и Иб Меньшой, вокруг которых располагались деревни и починки. В Ибе Большом стояли две деревянные церкви Николая Чудотворца и пророка Ильи («и во всех церквах образы и книги, и свечи, и сосуды мирские»), 4 двора церковнослужителей, торгового человека и сотника. В амбаре на погосте хранился арсенал, вывезенный из Соснового городища: «2 пищали затинныи да пищаль затинная переломлена, да 14 ручниц невеликих заржавели, а иные без станков, да зелья по смете за пуда с полтара, а весити было нечем, да свинцу пуд без четверти, да 707 ядер железных затинных пищалей». За нарядом присматривали сотник Фёдор Иванов сын Большево, целовальник Ларион Иванов, Жданко Попов и «все крестьяне Ибского погоста». К погосту Ыб Большой относились деревни Каменная, Подальная, Прислон на горе, Подгорная, Филииская, Березник, Ерёмовская, Чюлиб, Павловская и починки (недавно возникшие деревни, население которых имело ряд льгот) — Березники и «Подле городища». Всего 38 дворов. В погосте Иб Меньшой (современный Мыргаиб) и в деревнях Большое поле, Шульгина, Федотовская имелось 16 крестьянских дворов — Ивашко Василия по прозвищу Паздейко, Ондрюшки Иванова, Конанко Вахромеева, Сеньки Поротого, Петруши Болохня Иванова и другие.

По новой переписи 1646 года Яренского уезда отмечено, что «погост Иб Большой да погост Иб Меньшой, а на погосте церковных причетников 4 двора, а людей из них 6 человек, да к погостам 12 деревень, а в них 43 двора крестьянских, а людей в них 101 человек, да 9 дворов бобыльских, а людей в них 13 человек, да бездворных бобылей 7 человек». В 1646 году обитатели носили фамилии Букарин, Рушник (Рушким), Климов, Баженов, Белоголов, Порсев, Худэй, Колетов, Чиримов, Холопов, Муравьёв, Шошин, Чабанов, Жданов, Никонов, Сучилов, Тулышев, Хабаров, Маегов, Патов, Бусов, Куканев, Томилов, Ульныров, Некрасов, Порогов, Бакланов.

В 1768 году село Ыб посетил адъюнкт Академии Наук России академик Иван Лепёхин, оставивший описание жизни села в своей книге «Дневные записки путешествия доктора и Академии наук адъюнкта Ивана Лепехина по разным провинциям Российского государства в 1768 и 1769 году». Вот что писал академик об Ыбе, называемом в книге «Убской волостью»:

За 1825—1835 годы была построена каменная Вознесенская церковь по проекту ключаря Софийского собора Вологды иерея П. Иконникова с тремя престолами — Вознесения, Ильи Пророка и Николая Чудотворца.

В 1877 году на её колокольню подняли колокол весом 3384,6 кг, который привезли в Ыб на санях, причём в сани впряглись и жители села. Поднимали колокол под руководством Фёдора Петровича Колегова, мастера таких дел. Звон ыбского «Божьего гласа» разносился на 15 вёрст. После революций колокол пропал. Одни говорят, что он утонул, когда его перевозили через Сысолу, или его специально утопили до лучших времён, так же, как и колокол с пажгинской церкви, и который до сих пор лежит на дне Сысолы на пятиметровой глубине.

В 1858 году открылось училище, в 1860 году его перевели в село Выльгорт.

В 1874 году открылось земское училище, а женское земское спустя 23 года (в 1897) приняло первых учеников.

15 июля 1898 года впервые к ыбским берегам пристал пароход «Механик» усть-сысольского купца А. М. Забоева. Пароход делал рейс до Межадора и обратно в Усть-Сысольск проплыл мимо Ыба 18 июля.

В 1900 году открылась библиотека. В 1904 году здесь имелся фельдшерский пункт.

1916 году в погостах Вознесенском (Иб), Чулибском и деревнях было 765 дворов, 3493 чел. Тогда же число православных прихожан в Ыбе (из отчётной ведомости Вознесенской церкви) составляло 2164 мужчины и 2334 женщины. Из них 12 человек относилось к духовному ведомству, 36 человек — к военному ведомству, 17 человек являлись разночинцами, остальные были государственными крестьянами.

В голодное лето 1918 года село Ыб оказалось самым хлебным во всём Усть-Сысольском уезде. Газета «Зырянская жизнь» в номере от 27 июня 1918 г, в статье «Ибские буржуи» писала:

К 1 апреля 1918 года в Ыбе проживало 1954 мужчины и 2055 женщин, в Красную Армию было призвано 85 человек. В волости насчитывалось 5 школ, где обучалось 327 учащихся, преподавали К. В. Головков, П. И. Чеусова, Л. Т. Бронишкова, А. П. Томова, П. П. Захарова, Ф. С. Надуткина, Н. А. Смирнов.
 1923 год — в Ыбе в первый раз услышали радио.
 В 1930 году в селе Иб (погост) располагались фельдшерско-акушерский пункт, школа, изба-читальня, ликпункт, товарищество по совместной обработке земли, сельхозартель, пароходная станция, потребительское об-во, кредитное товарищество, агентство госторга, крестьянский комитет общественной взаимопомощи, участок милиции. Школа имелась также в д. Жидачской (совр. Волокул).
 В 1939 году закрыли Вознесенскую церковь (в 1956 году её вновь открыли).

13 января 1939 около 17 часов на Сысоле произошло землетрясение. Ощущалось жителями многих населённых пунктов — Ыба, Чукаыба, Пыелдино, Пустоши, Нючпаса (наиболее сильное — 7-балльное). Житель села Ыб В. И. Безносиков написал, что в тот вечер, он, будучи 11-летним мальчиком, готовил уроки за столом. Вдруг что-то громыхнуло (подобно звуку выстрела), а затем начал колебаться пол. А утром сообщили, что в деревне Шорйыв в одном из домов треснула печь. Жительница Пажги, М. А. Гуменюк, сообщила, что в тот день после громоподобных раскатов закачался дом и качнулась лампа на столе. Многие очевидцы сообщили, что во время землетрясения выплескивалась вода из кадок, передвигались тарелки на столе.
 1940 год — появилась первая автомашина в Пажгинской МТС, Ыб тоже обслуживался.
 1964 год — первый телевизор на селе.
 В 1965 году к селу были официально присоединены близлежащие деревни Елькерос, Ель, Чулиб, Погост, Серд, Степановка, Вадор, Давдор, Прислон.
 1968 год — построена двухэтажная больница из бруса. Образован совхоз «Ыбский», отделён от совхоза «Пажгинский».
 1978 год — начато строительство молочного комплекса на 800 голов.

 1981—1987 годы — введены в строй: контора совхоза в кирпичном исполнении; четыре восемнадцатиквартирных благоустроенных дома, детский комбинат на 140 мест. Покрыли асфальтом дороги по селу. Открыта лыжная база с освещённой лыжной трассой, проведена газификация села (баллоны).
 1986 год, 16 октября — открыт краеведческий музей.
 1989 год — открыт пансионат для престарелых.
 На 2000 год в селе насчитывалось 1227 жителей, 522 хозяйства.
 В 2007 году село стало одним из претендентов на включение в «Семь чудес России».
Планируется открытие горнолыжного центра.
 2011 год, 19 августа, в дни празднования 90-летия Республики Коми в селе Ыб (местечко Сёрд) сдана в эксплуатацию первая очередь Финно-угорского этнокультурного парка. 21 августа здесь прошёл первый этномультифестиваль «Ыбица».

Население

Святые источники и часовни 
Почти в каждой ыбской деревне имелись часовни и святые источники, вода в каждом из которых была разной по вкусовым качествам и минеральному составу. Считается, что до революции в Ыбе имелось 16 святых источников, сегодня пока известны 12.

 В Волокуле (местечко Кит-грезд) был источник Преображения Господня («Шор-Спас»), куда после молебна в часовне Преображения Господня обычно шли крестным ходом совершать водосвятный молебен.
 В Захарове была построена часовня Спаса Нерукотворного,
 В Каргорте имелась часовня апостолов Петра и Павла (построена в 1908 году).
 В Подгорье (Кируле) была каменная часовня, сгоревшая от молнии, потом поставили деревянную часовню Марии Магдалины. Здесь же под холмом имелся святой колодец в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость».
 В Березнике (Шорйыве) имеются источники Николая Чудотворца и Двенадцати Апостолов. По преданию, Николай Чудотворец явился местному мельнику Бусову в длиннополой одежде и сказал: «А постройте-ка мне здесь дом». Мельник спросил: «Кто ты?», на что услышал ответ: «Завтрашний день». А завтра был в Березнике праздник Николая Чудотворца, в честь которого и была построена вскоре деревенская часовня (в 1732 году) и освящён источник. Имеющийся в Шорйыве источник Двенадцати Апостолов (куда стекается вода из 12 ключей) считался чудодейственным.
 В Сёрде стояла часовня во имя Казанской Божией Матери (Святого Духа).
 В Чулибе под храмом Параскевы Пятницы имелся одноимённый святой источник Параскевы Пятницы.
 В Погосте на холме, где стоит Вознесенская церковь, располагался святой храмовый колодец.
 В Еле имелись часовня во имя Александра Невского (в память об Александре III) и источник Георгия Победоносца. Здесь же был т. н. «Железный источник». Накануне праздника Егорий Вешний 6 мая в ёльской часовне служили всенощную, окропляли святой водой лошадей. В лесу за Елем имелся также святой источник Феодосия Черниговского (сегодня также есть версия, что там же в лесу находился где-то источник Пантелеймона-целителя, местонахождение которого ныне утеряно).
 В Мыргаибе имелась часовня Благовещения Пресвятой Богородицы (в Мальцев-грезде), по преданию построенная по случаю небывалого падежа скота в деревне в 1867 году, и был источник Благовещения Богородицы.
 В Вадкеросе стояла часовня во имя Воскресения Христова. На «Прокопей лун» (21 июля) население крестным ходом ходило к часовне собирать травы, брать воду из родников (путь крестного хода указывали деревянные кресты). Затем служили водосвятный молебен на источнике архангела Михаила и молебен с акафистом в часовне.

Достопримечательности 
 Святые источники
 Вознесенский храм
 Серафимовский женский монастырь
 Ыбский историко-этнографический музей (открыт был к 400-летию села)
 Выходы отложений юрского периода (белемниты, кости плезиозавров, ихтиозавров)
 Шойнаягский могильник (эпоха великого переселения народов, V-VI век)
 Чудьское городище, XIV век
 Лиственница в 2,7 метра в обхвате. 1825 год, д. Погост
 Можжевеловое озеро

Литература

Примечания

Ссылки 
 Ыб на сайте района
 Карта района
 Миссия Стефана Пермского в Пермь Вычегодскую
 Этнодеревня Ыб
 Фотоотчет с поездки в Ыб
 Топографическая карта Ыба
 Парк «финно-угорского периода» / Станет ли старинное село Ыб туристической Меккой?
 МБОУ «Ыбская СОШ»

Населённые пункты Сыктывдинского района